Ареола (ботаніка) — характерний орган представників родини кактусових.
 Ареола (анатомія) — пігментована область навколо соска.

Люди 
 Альфонс Ареола — французький футболіст